Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Volksrepubliek China.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

China
IJslandse